Пиканья (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-Оэсте. Занимает площадь 7,1 км². Население 11137 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 3 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 
 
 
 

Муниципалитеты Валенсии
Населённые пункты Валенсии